Conselho local pode se referir a:

Subdivisão política 
 Conselho local (Israel)
 Conselhos locais de Malta

Ver também 
 Governo local

Desambiguação